McEleney ist der Familienname folgender Personen:
 Patrick McEleney (* 1992), irischer Fußballspieler
 Shane McEleney (* 1991), irischer Fußballspieler